Tuias, um antigo couto, foi uma freguesia portuguesa do concelho de Marco de Canaveses, com  de área e  habitantes (2011). Densidade: .

Foi vila e sede de concelho até ao início do século XIX, quando foi anexado ao entretanto extinto concelho de Soalhães. Era constituído pelas freguesias de Fornos, Freixo, Rio de Galinhas e Tuias. Tinha, em 1801,  habitantes.

Foi, mais tarde, anexada ao concelho de Marco de Canaveses, vindo a integrar o território da cidade.

A freguesia de Tuias foi extinta pela reorganização administrativa de 2013, sendo o seu território integrado na freguesia do Marco.

População

Personagens Ilustres 
De Tuias é natural o conhecido empresário Belmiro de Azevedo.

Ligações externas 
 

Antigos municípios do distrito do Porto
Antigas freguesias de Marco de Canaveses